Азербайджан на конкурсе песни Евровидение дебютировал в 2008 году, после того, как азербайджанский телеканал ITV присоединился к Европейскому вещательному союзу (ЕВС) и получил официальное право на вещание конкурса. Первоначально Азербайджан планировал принять участие в Евровидении-2007, однако получил отказ, так как телеканал AzTV, подавший заявление на членство в ЕВС, был охарактеризован как излишне проправительственный. 15 октября 2007 года право на трансляцию было передано общественному телеканалу ITV, и Азербайджан получил разрешение на участие в конкурсе.

В 2011 году Азербайджан впервые выиграл Евровидение, что позволило ему провести конкурс 2012 года. Триумфатором конкурса в Дюссельдорфе стал дуэт Ell & Nikki с песней «Running Scared», принесший стране единственную на сегодняшний день победу. Всего за десять лет участия в конкурсе Азербайджан получил 1738 баллов, а в полуфинале 1413 баллов. В 2018 году Азербайджан впервые не прошёл в финал.

Участники 

  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Четвертое место
  Пятое место
  Последнее место 
  Автоматический проход в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшееся участие

Голоса за Азербайджан

Голоса Азербайджана 
Прочерком (—) отмечены страны, не представленные в конкурсе.

Как принимающая сторона

Глашатаи 
 2008 — Лейла Алиева
 2009 — Усния Магеррамова
 2010 — Тамилла Ширинова
 2011 — Сафура Ализаде
 2012 — Сафура Ализаде
 2013 — Тамилла Ширинова
 2014 — Сабина Бабаева
 2015 — Турал Асадов
 2016 — Турал Асадов
 2017 — Фазиль Фараджов
 2018 — Фазиль Фараджов
 2019 — Фаик Агаев
 2021 — Ell & Nikki
 2022 — не было

Фотогалерея

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения 
 Eurovision Azerbaijan